Шамши́н (Шамшина) — фамилия.

 Шамшины — старинный русский дворянский род, восходящий к началу XVII века и записанный в VI часть родословной книги Смоленской губернии.

Известные носители 
 
 
 Шамшин, Владислав Павлович (1937—2014) — народный депутат РФ.
 Шамшин, Григорий Иванович (1853-1918) — статс-секретарь департамента государственной экономии (1892), затем — департамента законов (1899) Государственной канцелярии, сенатор, действительный тайный советник 
 
 Шамшин, Михаил Никитич (1777—1846) — художник, академик Императорской Академии художеств.
 Шамшин, Николай Иванович (1834—1894) — генерал-лейтенант и сенатор.
 Шамшин, Павел Иванович (1830—1914) — российский государственный деятель, сенатор.
 Шамшин, Пётр Михайлович (1811—1895) — исторический и церковный живописец.
 Шамшин, Сергей Павлович (в монашестве Серафим; 1897—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Томский.
 Шамшин, Яков Александрович (род. 1985) — российский актёр театра и кино.

Шамшина 
 Шамшина, Мария Николаевна — Герой Социалистического Труда, звеньевая колхоза имени Октябрьской революции Большемаресьевского района Горьковской области.
 Шамшина, Прасковья Степановна (1923—2008) — свинарка госплемхоза «Тойда», Герой Социалистического Труда.

См также 
 Семья Шамшиных — семья революционеров из Ново-Николаевска.

Примечания